De DFB-Pokal 1988–1989 was de 46ste editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 3 augustus 1988 met de eerste ronde en eindigde op zaterdag 24 juni 1989 met de finale in het Olympiastadion in Berlijn, die onder leiding stond van scheidsrechter Karl-Heinz Tritschler. Aan het toernooi deden 64 clubteams mee.

Schema

Zie ook
Bundesliga 1988/89
2. Bundesliga 1988/89
Finale DFB-Pokal 1989

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 1988/89